Rainer peut être un prénom ou un nom de famille.

Noms de famille 
Le nom de faille Rainer est notamment porté par :
 Adam Rainer (1899-1950), un homme autrichien,
 Alfred Rainer (1987-2008), un skieur autrichien spécialiste du sprint en combiné nordique,
 Alois Rainer (1921-2002), un homme politique allemand,
 Arnulf Rainer (né en 1929), un peintre autrichien,
 Christian Rainer (né en 1961), un journaliste autrichien,
 Luise Rainer (1910-2014), une actrice allemande,
 Marie-Luise Rainer (née en 1959), une lugeuse italienne,
 Niklas Rainer (né en 1983), un skieur alpin suédois,
 Reinhold Rainer (né en 1973), un lugeur italien,
 Roland Rainer (1910-2004), un architecte autrichien
 Virgil Rainer (1871-1948), sculpteur autrichien
 Yvonne Rainer (née en 1934), une danseuse et chorégraphe américaine.
Et aussi par :
 Susanne Wasum-Rainer (née en 1956), une diplomate allemande.
   est un film réalisé par  Peter Kubelka en 1960.

Prénoms 
Le prénom Rainer est notamment porté par :
 Rainer Barzel (1924-2006), un homme politique allemand,
 Rainer Bieli,
 Rainer Bonhof,
 Rainer Ernst,
 Rainer Fuhrmann,
 Rainer Maria Rilke (1875-1926), un écrivain autrichien,
 Rainer Moog,
 Rainer Rauffmann,
 Rainer Salzgeber,
 Rainer Schmidt,
 Rainer Schönfelder, un skieur autrichien,
 Rainer Schüttler,
 Rainer Schüttler,
 Rainer W. Kühne,
 Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), un réalisateur allemand.

Toponymes 
 l'île Rainer, une île septentrionale russe située en terre de Zichy, dans l'archipel François-Joseph

Voir aussi